Schneidhuber ist der Nachname von:

 August Schneidhuber, deutscher Politiker (NSDAP) und paramilitärischer Aktivist
 Dorothea Schneidhuber, bürgerlicher Name der Schriftstellerin Thea Graziella